Karis steht für:

 Karis, eine ehemals selbstständige Stadt im Süden Finnlands

Karis ist der Familienname folgender Personen:

 Alar Karis (* 1958), estnischer Wissenschaftler und Politiker
 Sirje Karis (* 1956), estnische Historikerin und Museologin
 Vassili Karis (Vassilis Karamesinis; * 1938), griechisch-italienischer Schauspieler